Президент Лінкольн: Мисливець на вампірів — книга Сета Грехема-Сміта.
 Президент Лінкольн: Мисливець на вампірів — фільм Сета Грехема-Сміта на основі цієї книги.